David Reuben ist der Name folgender Personen:

* David Reuben (Autor) (* 1933), US-amerikanischer Autor von Ratgeberbüchern
 David Reuben (Unternehmer) (* 1941), britischer Unternehmer